„A mélység” címen ismert alkotások
 A mélység (film, 1977), eredeti címe „The Deep”, amerikai kalandfilm, rendező Peter Yates
 A mélység (televíziós sorozat, 2010), eredeti címe „The Deep”, brit televíziós sorozat, rendező Simon Donald
 A mélység (animációs sorozat, 2015), eredeti címe „The Deep”, ausztrál-kanadai animációs televíziós sorozat, rendező Tom Taylor

Jegyzetek